Boucheron peut faire référence à :

Lieux 
 Boucheron, un ruisseau en Dordogne ;

Personnes 
 Alexandre Boucheron (?-1887), sculpteur français ;
 Boucheron (1830-1902), joaillier français, fondé par Frédéric Boucheron ;
 Bernard du Boucheron (né en 1927), écrivain français ;
 Carlo Boucheron (1773-1838),  philologue et latiniste italien ;
 Frédéric Boucheron (1830-1902), joaillier français ;
 Georges Boucheron (1880-1946), avocat et un homme politique français ;
 Hugo Boucheron (1993), champion olympique d'aviron à Tokyo (2021) avec Matthieu Androdias en deux de couple. 
 Jean-Michel Boucheron (né en 1946), ancien homme politique français, ancien député-maire d'Angoulême ;
 Jean-Michel Boucheron (né en 1948), homme politique français, député socialiste d'Ille-et-Vilaine ;
 Michel Boucheron (1903-1940), joueur de rugby ;
 Onésime Boucheron (1904-1996), coureur cycliste français ;
 Patrick Boucheron (né en 1965), historien du Moyen Âge et de la Renaissance ;
 Raimondo Boucheron (1800-1876), compositeur et musicologue italien.

Homonymie de patronyme